В Фиджи есть 5 городов.

Укрупнённые населённые пункты 
В Фиджи невысокая плотность населения и урбанизированные области объединены в муниципальные районы, управляемые городскими советами. Такими населёнными пунктами являются Ба, Лабаса, Лами, Левука, Нади, Насину, Насуори, Савусаву, Сигатока, Тавуа, Ванниа.

Неукрупнённые населённые пункты 
Следующие населённые пункты урбанизированы, но не имеют муниципальной организации:
Дрекети, Ломаваи, Королеву, Навуа, Натумбуа, Ракираки, Ватукоула.

Ссылки 
 Бюро статистики островов Фиджи 
 Всемирный справочник — актуальная информация о численности городов Фиджи 
 Городское население — исторические данные о населении городов Фиджи 

Фиджи